Lugano